Фианаранцу́а — город в центральной части Мадагаскара, центр одноимённой провинции. Население — 184 090 чел. (по оценке 2010 года).

История 
Основание Фианаранцуа в 1830 году связано с именем королевы Ранавалуны. По замыслу Ранавалуны, Фианаранцуа должен был стать второй столицей (после Антананариву) и военным форпостом для защиты южной части центрального нагорья. Городская застройка по своему стилю напоминает Антананариву.

С приходом европейских миссионеров Фианаранцуа стал важным центром для распространения католичества в регионе, в отличие от Антананариву, где получили распространение различные направления протестантизма.

Климат

Экономика и образование 
Большая часть современного города сложилась в двадцатые годы, с делением на верхний город (Собор Амбозонтани и исторические здания), средний город (офисы и банки) и нижний город (коммерческий центр и железнодорожная станция). В городе есть аэропорт. Автомобильная трасса № 7 соединяет город с Амбуситрой на севере и Амбалавао на юге. Также у Фианаранцуа есть свой университет.

В окрестностях Фианаранцуа выращиваются кофе, томаты, табак, виноград и рис.

Происшествия 
В марте 2009 года во время демонстраций против правительства Марка Равалумананы несколько зданий, принадлежащих президенту (в том числе все офисы компании Tiko) были разграблены и сожжены демонстрантами. Правление Равалумананы закончилось 17 марта 2009 в результате военного переворота. Беспорядки продолжались и после ухода Равалумананы из власти. Но приход к власти Временного правительства во главе с Андри Радзуэлиной не привёл к стабилизации обстановки в стране ввиду обострения противоречий между различными кланами и группировками.

Примечания

Ссылки 

Города Мадагаскара